Dzsamel Eddine Meszbah (arabul: جمال الدين مصباح) (Zighoud Youcef, 1984. október 9. –) algériai labdarúgó, aki védőként játszik. Jelenleg a Parma FC és az algériai labdarúgó-válogatott játékosa.

Statisztika

Klub 
2014. június 6. szerint.

Válogatott 

(2014. július 11. szerint)

Sikerei, díjai 
 Basel
 Svájci bajnok: 2004–05
 Lecce
 Olasz másodosztály bajnok: 2009–10

Források

Külső hivatkozások 
Soccerway profil
Profil Transfermarkt

Algériai labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
1984-ben született személyek
A Servette labdarúgói
A Basel labdarúgói
Az FC Lorient labdarúgói
Az FC Aarau labdarúgói
A Luzern labdarúgói
Az AS Avellino 1912 labdarúgói
A Lecce labdarúgói
A Milan labdarúgói
A Parma labdarúgói
A Livorno labdarúgói
Élő személyek